Jan I van Lotharingen (1346-1390), hertog
Jan II van Lotharingen (1425-1470), hertog
Jan van Lotharingen-Guise (1498-1550), kardinaal